El término Dove puede hacer referencia a:
Dove, un jabón y otros productos de higiena de la empresa anglo-holandesa Unilever;
Dove, lago de Tasmania, Australia;
Sonny Dove (1945-1983), jugador de baloncesto de Estados Unidos;
Heinrich Wilhelm Dove, físico y meteorólogo prusiano;
Prisma de Dove, nombrado en honor al físico;
Arthur Garfield Dove (1880-1946), pintor abstracto de Estados Unidos;
GMA Dove Awards, premios de música cristiana.